Chattanooga  hace referencia a varios artículos:

Lugares en Estados Unidos
Chattanooga (Oklahoma), pueblo en los condados de Comanche y Tillman;
Chattanooga (Tennessee), cuarta ciudad más grande del estado;
Chattanooga Valley, lugar designado por el censo en el estado de Georgia;

Historia
Batalla de Chattanooga (1863), combate decisivo en la guerra de Secesión;